Двухцветная летяга (также пёстрая летяга; ) — вид млекопитающих из семейства беличьих. Видовое название  означает «чёрно-белый».

Описание 
Длина тела пёстрой летяги 17,5−24,7 см, хвост может достигать примерно такой же длины — 17,2−22,7 см. Длина ступни от 36 до 45 мм, длина уха от 27 до 36 мм. Вес варьируется между 200 и 270 г.

Окраска задней части тела красновато-коричневая, боковые стороны, лапы и верхняя сторона хвоста бывают тёмно-серыми и чёрными. Брюхо кремового цвета, горло белое, щёки серые.

Распространение 
Вид распространён в Южной и Юго-Восточной Азии. Животные обитают в центральной и северной областях Непала, в Бутане, на северо-востоке Индии и в Бангладеш. Также представлены несколькими подвидами в Китае. Встречаются в Мьянме, на севере Таиланда, в Лаосе, Камбодже и Южном Вьетнаме.

Они живут на высоте 1500−3400 метров над уровнем моря, в Гималаях — до 4000 метров.

Образ жизни 
Как и все стрелохвостые летяги, двухцветные активны только ночью. День они проводят в дуплах.

Питаются эти животные фруктами, орехами, листьями и другими растительными продуктами.

Размножение 
Спаривание происходит в период с апреля по середину июня. Самки обычно рожают двух-трёх детёнышей.

Примечания 

Животные, описанные в 1836 году
Млекопитающие Юго-Восточной Азии
Стрелохвостые летяги